Arturo Prat

Localidades

El Prat de Llobregat

Prat (Côtes-d'Armor)

Veja também
Praat

Desambiguação